Села:
 Широкий Яр — Запорізька область, Чернігівський район
 Широкий Яр — Харківська область, Золочівський район